Никола́й Льво́в:
 Львов, Николай Александрович (1751—1804) — русский архитектор и теоретик архитектуры, график, поэт, музыкант, изобретатель.
 Львов, Николай Георгиевич (1869—1918) — русский контр-адмирал (1914).
 Львов, Николай Иванович (1893—1982) — русский, советский театровед, педагог.
 Львов, Николай Михайлович (1821—1872) — русский драматург.
 Львов, Николай Николаевич (1867—1944) — русский политический деятель, крупный помещик. Один из основателей «Союза освобождения».
 Львов, Николай Питиримович (род. 1948) — российский предприниматель и политический деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2008—2012), директор Соломбальского ЦБК (1989—2008), заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации.